2.HNL 2012./13. je. bilo natjecanje za drugoligaške hrvatske klubove. Liga se sastojala od 16 momčadi. Na kraju sezone 7 momčadi je ispalo iz 2.HNL u 3.HNL, a 1 momčad (prvak) je ušla u 1. HNL 2013/14. Liga je počela 18. kolovoza 2012. i završila 1. lipnja 2013.

Ljestvica

Povezani članci 
 MAXtv Prva liga 2012./13.
 3. HNL 2012./13.
 4. rang HNL-a 2012./13.
 5. rang HNL-a 2012./13.
 6. rang HNL-a 2012./13.
 7. rang HNL-a 2012./13.
 Hrvatski nogometni kup 2012./13.

Izvor 
druga-hnl.com 

2012
 2